Space Opera désigne:

 Le Space opera, un genre littéraire de science-fiction.
 Space Opera, un jeu de rôle se basant sur ce genre.
 Space Opera, ouvrage de Jack Vance datant de 1965 dans lequel l'auteur parodie le genre en prenant le terme au pied de la lettre.
 Space Opera est un album de musique de l'artiste NeXuS.
 Space Opéra (1987) est un album de Didier Marouani et Space.